Peckhamia – rodzaj pająków
 Peckhamia – czasopismo naukowe